Antonio Alessandrini (1786-1861), médecin et zoologue italien ;
 Emilio Alessandrini (1942-1979), magistrat italien ;
 Giancarlo Alessandrini (né en 1950), dessinateur de bande dessinée italien ;
  ;
 Goffredo Alessandrini (1904-1978), réalisateur italien ;
 Jean Alessandrini (né en 1942), typographe, illustrateur et écrivain français, auteur de romans policiers et de littérature de jeunesse ;
 Marjorie Alessandrini, journaliste française ;
 Raymond Alessandrini (né en 1948), compositeur français de musiques de films et pianiste de studio ;
 Rinaldo Alessandrini (né en 1960), musicien italien ;
 Romain Alessandrini (né en 1989), footballeur français ;
 Sacha Alessandrini (née en 1999), athlète française.